La mia banda suona il rock – album di Ivano Fossati pubblicato nel 1979 
 La mia banda suona il rock – brano musicale di Ivano Fossati del 1979, pubblicato nell'omonimo album e nel 45 giri La mia banda suona il rock/...E di nuovo cambio casa